Европско првенство у кошарци 1995. је било међународно кошаркашко такмичење које је одржано у од 21. јуна до 2. јула 1995. у Атини, Грчка. Југославија је освојила златну медаљу, Литванија је освојила сребрну медаљу, док је Хрватска освојила бронзану медаљу. Литвански репрезентативац Шарунас Марчуљонис је проглашен за најбољег играча првенства. Првенство је упамћено и по инциденту који су изазвали репрезентативци Хрватске који су сишли са победничког подијума у тренутку док су се репрезентативци Југославије пели на њега. То је била последња медаља коју је Хрватска освојила на неком такмичењу.

Учесници

Дворане 

Све утакмице су биле одигране у Олимпијској дворани. Дворана је завршена 1995. и са 19.250 места за гледаоце спада у највеће у Европи.

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Елиминаторна рунда

Од 5. до 8. места

Коначан поредак

Најбољи тим првенства

Референце

Спољашње везе 

  FIBA Europe Infos

 
Европска првенства у кошарци
Спорт у Атини
Кошарка у Грчкој
Кошарка у 1995.